Århundradets brott kan syfta på:

Århundradets brott (låt av Imperiet) – en låt av Imperiet
Århundradets brott (film) – en kortfilm från 2012 regisserad av Johanna Paulsdotter